Acta Sanctae Sedis
 Ass (альбом)